Картељево може бити:

 Горење Картељево, насељено мјесто у општини Ново Место, Република Словенија
 Долење Картељево, насељено мјесто у општини Ново Место, Република Словенија